Het seizoen 2015/16 van de Belgische Derde klasse ging van start in de zomer van 2015 en eindigde in het voorjaar van 2016. Daarna werden nog eindrondes voor promotie naar Eerste klasse amateurs afgewerkt. De derde klasse bestond uit twee reeksen. Reeks A telde 18 ploegen en reeks B 19.

Hervorming Belgisch voetbal

Naar aanleiding van de hervorming van het Belgisch voetbal, waren er enkele reglementswijzigingen omtrent promotie en degradatie.
 De teams die op de eerste twee plaatsen eindigden, promoveerden rechtstreeks.
 De teams die geklasseerd waren tussen plaatsen 3 en 6 namen deel aan een eindronde voor promotie.
 De teams die laatste eindigden, degradeerden rechtstreeks.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Mechelen (rechtstreeks en geen licentie)
 KV Woluwe-Zaventem (rechtstreeks en geen licentie)
 SC Eendracht Aalst (geen licentie)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Sparta Petegem (kampioen 4A)
 Tempo Overijse (kampioen 4B)
 KFCO Beerschot Wilrijk (kampioen 4C)
 RFC Liège (kampioen 4D)
 SK Sint-Niklaas (winst eindronde)
 RRC Hamoir (winst eindronde)
 RES Acrenoise (herkansing eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar de Eerste klasse amateurs op het eind van het seizoen:
 KFC Vigor Wuitens Hamme (kampioen 3A)
 KFCO Beerschot Wilrijk (kampioen 3B)
 KSV Oudenaarde (3e 3A)
 KFC Oosterzonen Oosterwijk (2e 3B)
 FCV Dender EH (eindronde)
 K. Sporting Hasselt (eindronde)
 R. Sprimont Comblain Sport (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde klasse amateurs op het eind van het seizoen:
 KRC Mechelen (laatste 3A)
 K. Diegem Sport (laatste 3B)

Klassement

Derde Klasse A

Noot: KVC Sint-Eloois-Winkel Sport vroeg geen licentie aan waardoor het niet kon promoveren. KSV Oudenaarde kon als 3e hierdoor rechtstreeks promoveren. Als gevolg hiervan kon SC Eendracht Aalst als 7e geplaatste alsnog deelnemen aan de eindronde. Daarnaast vroeg KFC Sparta Petegem evenmin een licentie aan waardoor zij niet konden deelnemen aan de eindronde. Normaal zou hun plaats ingenomen worden  door KSV Temse, maar dit team vroeg ook geen licentie aan. UR La Louvière Centre kon als 9e geplaatste team zo ook deelnemen aan de eindronde.

Derde Klasse B

Noot 1: Door de verplichte degradatie van SC Eendracht Aalst uit Tweede Klasse waren er in Derde Klasse B 19 teams i.p.v. 18. In Tweede Klasse speelde men met 17 teams.

Noot 2: RUW Ciney kreeg geen licentie waardoor het niet kon deelnemen aan de eindronde. Hierdoor werd hun plaats ingenomen door RFC Liège.

Eindronde

Promotie-eindronde
De eindronde werd door acht derdeklassers gespeeld. Slechts drie derdeklassers promoveerden naar de Eerste klasse amateurs.

Eerste ronde
Op de eerste ronde speelden acht derdeklassers tegen elkaar heen en terug.

Tweede ronde
De vier winnaars van de eerste ronde namen het tegen elkaar op en terug met heen en terugwedstrijden.
De 2 winnaars promoveerden naar de Eerste klasse amateurs.

Derde ronde
De twee verliezers uit de tweede ronde speelden nog tegen elkaar, waarbij de winnaar ook naar de Eerste klasse amateurs promoveerde.

Referenties
 Sport.be website - Archief

Belgisch competitievoetbal 2015/16
Derde klasse voetbal België